Gruppspelet i Uefa Champions League 2013/2014 har 32 deltagande lag, 22 som är automatiskt kvalificerade och tio som hade kvalat in.

Grupplottning
De kvalificerade lagen sorterades i fyra lottningsgrupper, baserade på laget klubbkoefficient. Lagen blev därefter lottade i åtta grupper om fyra lag vardera, där en grupp ej fick bestå av två eller fler lag från samma nation.

Gruppindelning före lottning

Gruppindelning efter lottning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Matchen mellan Galatasaray och Juventus den 10 december avbröts efter 31 minuter på grund av kraftig snöfall. Uefa meddelade att matchen skulle spelas klart följande dag klockan 14:00. Ställningen var 0–0 då matchen avbröts, och matchen den 11 december skulle startas vid den 31:a spelminuten.

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Uefa Champions League (officiell webbplats)

Uefa Champions League 2013/2014